Ада Карраско (; 14 сентября 1912, Мехико, Мексика — 5 апреля 1994, там же) — известная мексиканская актриса.

Биография 
Родилась 14 сентября 1912 года в Мехико. Работать в кино начала в середине 1920-х годов, где она исполняла в основном эпизодические, но запоминающиеся роли. Первые мексиканские фильмы были немыми, без всяких субтитров и музыкального сопровождения. Зритель следил за актёрами по их мимике и жестам. В немых фильмах Ада Карраско играла в основном весёлых юных девочек. Актрисой-эпизодницей Ада Карраско была до начала 1960-х годов, но удача улыбнулась актрисе — пожилая актриса, исполнявшая роль в телесериале «Львица», заболела, и ей пришлось играть сразу две роли — свою эпизодическую и роль пожилой женщины среди главных ролей. Однако немые мексиканские фильмы с её участием до сегодняшнего времени не сохранились.

С конца 1970-х годов она снималась в своих лучших ролях в сериалах, тогда актриса получила мировую известность. Она исполнила роли в известных мексиканских сериалах: Фелипа в теленовелле «Богатые тоже плачут», Кармен в теленовелле «Дикая Роза», бабушка Долорес в теленовелле «Моя вторая мама» и бабушка Марии в теленовелле «Маримар».

Именно героиня Карраско, Фелипа в сериале «Богатые тоже плачут» сказала фразу, положенную в основу его названия: «Богатые тоже болеют, страдают, плачут. Счастье, тем более, жизнь, ни за какие деньги не купишь» (152 серия).

Последние годы жизни 
В процессе съёмок в телесериале «Маримар» у неё началось заболевание сердца. Актриса не захотела расставаться со своей героиней и мужественно доиграла роль до конца, но увы не выдержала и недели после съёмок.

Скончалась 5 апреля 1994 года в Мехико от сердечного приступа на фоне заболевания сердца. Похоронена на мексиканском кладбище «Пантеон», где похоронены величайшие мексиканские деятели.

Фильмография 
Сериалы студии Televisa
 1961 — Львица
 1966 —  — Чона
 1968 — 
 1970 — Мариана
 1978 — Вивиана — Роза
 1979 — Богатые тоже плачут — Фелипа
 1981 —  — Коронелла
 1981 —  — Хуста
 1982 —  — Висента
 1983 — Амалия Батиста — Петра
 1985 — Проходят годы — Ленха
 1987 — Дикая Роза — Кармен
 1988 —  — Ада де Роблес
 1989 —  — Тётя Матильде
 1989 — Моя вторая мама — Бабушка «Лолита» Долорес
 1990 — Ничья любовь — Чоне
 1992 —  — Лич
 1992 — Дедушка и я — Энрикета
 1994 — Маримар — Мама Круз
 и другие.

Награды и премии 
Премия в области мексиканского кино (Premios TVyNovelas)
 1990 — Лучшая актриса — «Моя вторая мама» (Долорес) — Номинантка
 1993 — Лучшая актриса — «Лицом к солнцу» (Лич) — Победительница

Ссылки 
 

Актрисы Мексики
Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)
Родившиеся в 1912 году
Родившиеся в Мехико
Умершие в 1994 году
Умершие в Мехико